Droga krajowa nr 22 (Czechy)
 Droga krajowa nr 22 (Polska)
 Droga krajowa nr 22 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A22